Курто́н-ла-Мёрдра́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Лизьё 1-й кантон. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14193.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 694 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 449 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 317 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 317 активных жителей работали 287 человек (151 мужчина и 136 женщин), безработных было 30 (16 мужчин и 14 женщин). Среди 132 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 61 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Куртон-ла-Мёрдрак 

Коммуны департамента Кальвадос